Regionalisierung bezeichnet:
 den Vorgang der Unterteilung bzw. Abgrenzung eines geographischen Gebietes in Regionen
 in den Verwaltungswissenschaften die Förderung der Dezentralisierung und Verwaltung auf substaatlicher Ebene, siehe Regionalismus #Regionen innerhalb von Staaten und am Rande mehrerer Staaten
 Regionalisierung (Wirtschaft), die Zuordnung verschiedener Systeme zu unterschiedlichen Regionen eines Gebietes
 Regionalisierung (Geostatistik), die Übertragung von Punktdaten auf die Fläche in der Geostatistik
 in Deutschland die Übertragung der Zuständigkeit für den Schienen-Personennahverkehr auf die Bundesländer, siehe Bahnreform (Deutschland) #Regionalisierung
 gleichzeitiges Senden von regional ausgerichteten Programminhalten in einem regionenübergreifenden Medium, siehe Regiocasting
 die Übersetzung von Software in Lokalsprachen, siehe Internationalisierung (Softwareentwicklung)
 ein Vorgang in fiktionalen Darstellungen oder in Darstellungen in Kunst oder Werbung, bei dem insbesondere Figuren, Handlungsweisen, Mentalitäten etc., die als realistisch gelten sollen, mit Hilfe ästhetischer (literarischer, künstlerischer etc.) Mittel als besonders „typisch“ für die jeweilige Region und zu ihr quasi „natürlich“ hinzugehörend präsentiert werden. 

Siehe auch:
 Lokalisierung, Internationalisierung

ka:რეგიონალიზმი